Mistrzostwa świata juniorów w łucznictwie – zawody łucznicze rozgrywane co dwa lata. Po raz pierwszy odbyły się w Norwegii, w Sandefjord w roku 1991. Początkowo w zawodach startowali jedynie juniorzy (do 20 roku życia) w łukach klasycznych, indywidualnie i w drużynie. W 1994 roku włączono do programu łuki bloczkowe. Od 2002 roku w zawodach biorą udział także kadeci (do 17 roku życia). Od 2011 roku rywalizacja odbywa się także w mikstach.

Polacy na najwyższym stopniu podium stanęli do tej pory tylko raz. W 2002 roku najlepszą kadetką w łukach klasycznych została Karina Lipiarska.

Edycje

Zwycięzcy

Juniorzy

Łuki klasyczne

Łuki bloczkowe

Kadeci

Łuki klasyczne

Łuki bloczkowe

Polscy medaliści

Juniorzy

Kadeci

Klasyfikacja medalowa 
Stan po MŚ 2021.

Juniorzy

Kadeci

Linki zewnętrzne 
 
 Medaliści wśród juniorów
 Medaliści wśród kadetów

!